El nombre Alexandre Dumas puede referirse a:

Personajes

 El general Thomas-Alexandre Dumas (1762-1806), padre y abuelo de los siguientes.

 El escritor Alejandro Dumas (1802-1870), autor, entre otras obras, de Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo, hijo del anterior.

 El escritor Alexandre Dumas (1824-1895), autor, entre otras obras, de La dama de las camelias, hijo del anterior.

Lugares

 Alexandre Dumas, una estación del metro de París.